Села:
 Петрівка Перша — Донецька область, Олександрівський район
 Петрівка Перша — Миколаївська область, Братський район

Див. також 
 Петрівка
 Петрівка Друга